Irepodun pode se referir a:

 Irepodun (estado de Kwara), uma área de governo local na Nigéria
 Irepodun (estado de Osun), uma área de governo local na Nigéria
 Irepodun/Ifelodun, uma área de governo local de Ekiti, na Nigéria

Desambiguação
Desambiguações de topônimos